Peter Seebach – programista, haker, autor The Hacker FAQ - poradnika dla pracodawców, którzy zatrudniają lub chcieliby zatrudnić hakerów. 

W sieci używa pseudonimu seebs. Żonaty, jest chrześcijaninem (co według Jargon file jest rzadkością wśród hakerów). Od 1996 jest członkiem komitetu standaryzacji języka C oraz (od 1998) sędzią w konkursie IOCCC.

Linki zewnętrzne 
 strona domowa Petera Seebacha
 Hacker FAQ po polsku

Seebach, Peter